Cet article présente les personnages principaux et secondaires de l'univers de fiction Power Rangers, de ses séries télévisées et de ses films.

A

Alpha 5 
Doublé en anglais par Richard Wood et en français par Lionel Melet dans Mighty Morphin, Zeo, Turbo et dans les films Power Rangers, le film et Power Rangers Turbo, le film. Bill Hader lui prête sa voix dans le film de 2017

Alpha 5 est l'assistant robotique de Zordon. Il l'aide au Centre de Commande, situé aux abords d'Angel Grove.

Dans Power Rangers : Turbo, il accompagne Zordon sur sa planète Eltar, après avoir fait leurs adieux aux Rangers. Avant son départ, Zordon s'est assuré d’être bien remplacé : il a confié à Dimitria, une femme médium, et à Alpha 6 le soin d’assister les Rangers dans leur lutte contre Divatox. Alpha 5 sera détruit hors écran quand Dark Specter et son armée attaqueront Eltar et captureront Zordon. Alpha 6 apparaîtra dans Power Rangers dans l'Espace puis dans Power Rangers L'Autre Galaxie. Il reviendra dans Power Rangers Opération Overdrive pour aider 5 Rangers Légendaires (Adam, Tory, Xander, Bridges et Kira) à rendre leurs pouvoirs aux Rangers Overdrive.

Andros 

Interprété par Christopher Khayman Lee dans Dans l'espace et L'Autre Galaxie

 Ranger rouge (Dans l'espace)

C'est un humain, originaire de la planète KO-35. Doué de télékinésie, il a été Ranger rouge de l'espace.

B

Bulk 
Interprété par Paul Schrier dans Mighty Morphin, Zeo, Turbo, Dans l'espace, L'Autre Galaxie, Force animale, Samurai, Super Samurai et dans les films Power Rangers, le film et Power Rangers Turbo, le film

Farkas « Bulk » Bulkmeier et son acolyte Eugene « Skull » Skullovitch sont deux pitres loubards d'Angel Grove en Californie. Ils aiment mettre la pagaille au lycée Angel Grove High School. Ils sont souvent mis en retenue par le proviseur M. Caplan. Ils tournent souvent autour des Power Rangers, même s'ils ignorent leurs véritables identités. Bulk tente en vain de séduire Kimberly Hart, alors que Skull a aussi un penchant pour elle puis pour Trini Kwan. Bulk et Skull tenteront de découvrir qui sont les Power Rangers. Ils se retrouvent ainsi malgré eux souvent au cœur des affrontements entre les Rangers et les sbires de Rita Repulsa et du seigneur Zedd. Un jour, ils se retrouvent dans un bus en danger face à un Goldar géant.

Alors qu'ils avaient pris une voie plutôt négatives, Bulk et Skull intègrent la Angel Grove Junior Police Force à partir de la saison 3 de Mighty Morphin. Ils y rencontrent le Lieutenant Stone qui les ramène sur le droit chemin. Ernie, le barman, et les Rangers exprimeront leur fierté à propos de cela.

Dans Zeo, Bulk et Skull se font virer et entrainent le lieutenant Stone. Ils formeront alors un trio de détectives. Malgré leur licence en poche, Bulk et Skull ont l'impression de ne servir à rien et décide de partir pour la France où une réelle mission leur est confiée.

Dans Turbo, Bulk et Skull se voient offrir la chance de rejoindre à nouveau les forces de police avec le lieutenant Stone. Malheureusement cela est rendu impossible par leur rencontre imprévue avec Elgar, le neveu et serviteur de Divatox, qui les transforme en chimpanzés. Ils retrouveront leur forme humaine dans les épisodes 16 et 17 mais deviendront invisibles. Ils redeviendront normaux dans l'épisode 20.

Dans Power Rangers : Dans l'espace, Bulk et Skull ne sont cependant pas revenus dans la police et sont maintenant devenus sans vraiment le vouloir les assistants du professeur Phenomenus. Ensemble, ils cherchent des traces de vie des extra-terrestre sur Terre. Ce sont eux qui mèneront la charge des habitants d'Angel Grove contre les Piranhatrons et les Quantrons pour aider les 6 Rangers de l'Espace.

Dans L'Autre Galaxie, Bulk et le professeur Phenomenus prennent place dans le bio-dôme de la station Terra Venture pour un voyage interstellaire afin de trouver un nouveau monde habitable pour les humains. Skull, de son côté, ne s'est pas réveillé à temps et n'a pas pu partir, il ne sera pas du voyage. Bulk et le professeur Phenomenus voyageront, de leur côté, dans la station spatiale protégée par les Rangers Galactiques, et comme les autres colons de la station, s'installeront sur la planète Mirinoi à la fin de la saison.

Dans Power Rangers : Samurai, bien des années plus tard, Bulk ne travaille plus au bar et se considère comme un Samouraï et veut former Spike, le fils de Skull dont il est le tuteur en l'absence de son père. Comme toujours les tentatives de Bulk finissent la plupart du temps en désastre, et quand le danger se présente, il choisit plutôt la fuite. Spike et lui tentent cependant de vaincre Negatron sans succès. Ce dernier les insultent même en leur disant qu'ils sont de mauvais Samouraïs. Cela n'empêche pas Bulk et Spike de reprendre l'entraînement. Alors qu'ils sont tous les deux en forêt, on apprend que Spike a peur des ours. C'est le moment que choisit un Nighlok pour les attaquer. Ils utilisent alors la technique ancestrale du « mort » et survivent à leur premier combat, ce qui fait d'eux de vrais guerriers Samouraïs. Dans Power Rangers : Super Samurai, Bulk poursuit l'entraînement de samouraï de Spike, Skull apparaît finalement dans le dernier épisode où il retrouve son fils et son meilleur ami. Il arrive en voiture et repart avec son fils et tous deux disent au revoir à Bulk.

C

William « Billy » Cranston 
Interprété par  dans Mighty Morphin, Power Rangers, le film, Zeo. Dans le reboot cinématographique Power Rangers (2017), le rôle est repris par RJ Cyler
 Ranger bleu (PRMM)

Billy est le premier et restera le seul à endosser le costume du premier Ranger bleu Mighty Morphin. Il a un QI très élevé et un goût prononcé pour les inventions ce qui s'avère être un atout pour l'équipe. Ses inventions aideront bien souvent les rangers pour contrecarrer les plans de Rita ou du Seigneur Zedd. Lors de la troisième saison, lorsque les rangers redeviennent enfant, il réussit, à l'aide d'une de ses inventions, à reprendre sa forme adulte. Etant le seul, il deviendra, le temps de quelques épisodes, le leader.  

Lorsque le centre de commande explose et que le Zeo Crystal est retrouvé, il se rend compte qu'il n'y a de place que pour cinq rangers et décide de laisser sa place à Tanya. Il restera cependant bien présent puisqu'il restera au centre de commandes afin d'aider Zordon et Alpha à créer les Zords et développer les pouvoirs des Power Rangers Zeo. Toutefois, à la fin de la saison, son vieillissement s’accélère. Ceci est dû aux évènements arrivés à la fin de la saison Mighty Morphin. Pour essayer d'y remédier, il part sur Aquitar pour bénéficier de l'eau pure de la planète. Pour finir, il décidera de rester sur Aquitar auprès de Cestria, son nouvel amour.

D 

Divatox : Une antagoniste de power ranger turbo et elle sera changée en humaine par la vague de zordon dans power rangers dans l'espace.

E

Ernie 
Interprété par Richard Genelle dans Mighty Morphin et Zeo, ainsi que dans les films Power Rangers, le film et Power Rangers Turbo, le film

Ernie est le propriétaire et le barman du Youth Center où se détendent régulièrement les Power Rangers, Bulk et Skull et d'autres jeunes d'Angel Grove.

N. B. : un personnage incarné par Shailesh Prajapati sera également nommé Ernie, en hommage à Richard Genelle, dans Power Rangers : Megaforce. Il est le patron du Ernie's BrainFreeze.

F 

Finster : le responsable de l'atelier des monstres aux ordres de rita dans mighty morphin power rangers. Il sera réduit en poussière hors écran par la vague d'énergie de Zordon.

G

Goldar 
Interprété par Kerrigan Mahan dans Mighty Morphin, Dans l'espace. Il apparait dans le film Power Rangers, le film et est doublé par Fred Tatasciore dans Power Rangers (2017).

Goldar est un monstre travaillant pour Rita et le seigneur Zedd. Il possède une armure dorée. Son visage est bleu.

Il est détruit par la vague d'Energie de zordon dans power rangers dans l'espace.

Il est ressuscité dans Power Rangers Beast Morphers par Scrozzle et Evox, (en réalité le Virus Venjix de Power Rangers RPM), en Goldar Maximus. mais il sera détruit pour de bon par 14 Rangers Légendaires (Jason et 4 autres Rangers Mighty Morphin, Connor, Kira et Ethan, 3 Rangers Dino Tonnerre et Tyler, Shelby, Koda, Chase, Riley et Yvan, 6 Rangers Dino Charge) venus aider les Rangers Beast Morphers.

Dans le film de 2017, Rita dérobe de l'or partout dans Angel Grove afin de ressusciter son énorme monstre doré, Goldar, pour affronter les Power Rangers. Il sera détruit par leur Mégazord

Riley Griffin 

Power ranger Dino Charge et Dino super charge vert.

H

Kimberly Hart 
Interprétée par Amy Jo Johnson dans Mighty Morphin et dans les films Power Rangers, le film et Power Rangers Turbo, le film. Le rôle est repris par Naomi Scott dans le film de 2017.
 Ranger rose (PRMM) 

Kim est la première à endosser le costume du Ranger rose. Lorsqu'elle doit se rendre en Floride pour disputer la Coupe du monde de gymnastique, elle transmet ses pouvoirs à Katherine Hillard.

I 
Icthior : un ex membre de SPD et un traitre antagoniste dans power rangers SPD. Il est vaincu et emprisonné par Anubis Cruger, le Shadow Ranger et mentor des Rangers SPD.

J

Theodore Jarvis Johnson 
Interprété par Selwyn Ward dans Turbo, Dans l'espace, L'Autre Galaxie
 Ranger rouge (Turbo)   Ranger bleu (Dans l'espace, AG)

T. J. succède à Tommy Oliver comme Power Ranger Turbo rouge.

Avec les Rangers, il part ensuite dans l'espace pour secourir Zordon. Ils accostent à bord d'un vaisseau inconnu qui se révèle appartenir à Andros, un Ranger rouge solitaire.Il fait don des astromorphers. T. J. devient alors le Ranger de l'espace Bleu et le second dans la hiérarchie de l'équipe. Plus tard, T. J. sera victime d'amnésie après s'être interposé pour protéger Andros de Darkliptor (la fusion de Darkonda et d'Ecliptor) mais il finira par retrouver la mémoire après un autre combat avec Darkliptor.

K

Trini Kwan 
Interprétée par Thuy Trang dans Mighty Morphin. Dans le reboot cinématographique Power Rangers (2017), le rôle est repris par l'actrice Becky G.
 Ranger jaune

Trini est la première à endosser le costume du Ranger jaune. Elle tire alors sa force du Smilodon. Elle quittera ensuite l'équipe, pour se rendre en Suisse, avec Jason et Zack. Elle sera remplacée au sein des Rangers par Aisha Campbell.

L

Lerigot 

allié de power rangers turbo

M

Roi Mondo 
Interprété par David Stenstrom dans Zeo et dans Dans l'espace

Il est le roi de l’Empire des Machines. Étant lui-même une machine, il méprise les êtres humains et tout ce qui touche aux sentiments et aux valeurs. Il n’est gentil qu’avec sa femme, la reine Machina et son jeune fils le prince Sprocket. Il est également le père du prince Gasket qu'il a renié car il est tombé amoureux et a épousé Archerina, la fille du roi Aragon, un des pires ennemis de Mondo. Le roi Mondo est craint à travers tout l’univers (même Rita et Zedd ont peur de lui ; MasterVile reconnait lui-même que Mondo fait bien plus peur que lui). Il sera détruit par les Rangers mais réassemblé par ses soldats cogs. Il tentera ensuite de s’emparer des pouvoirs du Ranger doré. 

Rita Repulsa lui offre ensuite un cadeau qui s'avère être une bombe. Mondo et toute sa famille sont détruits mais il promet de se venger. Il sera par la suite réparé et mènera avec Rita, Zedd, Divatox et Astronéma la conquête de l’univers sous la bannière de Dark Specter. Il sera détruit, réduit à l’état de poussière par la vague d’énergie de Zordon.

Morgan Kendall 

Power ranger violette Dino charge et Dino super charge violette.

N

Ninjor 
Doublé en anglais par Kurt Strauss, il apparait dans 7 épisodes de Mighty Morphin
Il est le créateur des cinq médaillons des Power Rangers et des Dinozords par les premiers Rangers. Les Power Rangers le rencontrent pour la première fois après avoir perdu leurs pouvoirs après une attaque de Rito Revolto. Il leur offre des nouveaux pouvoirs ainsi que les NinjaZords.

O

Thomas « Tommy » Oliver 
Interprété par Jason David Frank dans Mighty Morphin, Zeo, Turbo, Dino Tonnerre et dans les films Power Rangers, le film et Power Rangers Turbo, le film.
 Ranger vert (PRMM S1-2)   Ranger blanc (PRMM S2-3)   Ranger rouge (Zeo/Turbo)   Ranger noir (DT)

Tommy est un étudiant débarquant à Angel Grove. Il fait la connaissance ces cinq Rangers. Mais Rita Repulsa prend possession de son esprit et lui crée le médaillon du Ranger maléfique vert. Après avoir affronté les Power Rangers, il rejoint finalement l'équipe. Mais quelque temps après cela, il commence à perdre ses pouvoirs de Ranger vert. Grâce à Zordon et Alpha, il accède aux pouvoirs du Ranger blanc. Zedd fera fabriquer un clone de Tommy avec le costume du Ranger vert. Ce dernier affronte le véritable Tommy pour ensuite se faire passer pour lui au sein des Rangers.

Tommy Oliver devient ensuite le Ranger Zeo rouge, le chef de l'équipe, qui acheva l'Empire des Machines avec l'intervention du ranger doré Jason. Il sera ensuite le Ranger Turbo rouge, toujours chef d'équipe. Il laissera ensuite sa place à T. J. Johnson.

Dans Dino Tonnerre, il devient professeur d'université et recrute 3 jeunes pour sauver le monde.

Ivan Ooze 
Interprété par Paul Freeman dans Power Rangers, le film

Ce tyran a été enfermé par Zordon aidés de cinq jeunes soldats.  ans plus tard, sa capsule prison est déterrée sur un chantier à Angel Grove. Le Seigneur Zedd ramène alors Ooze à la vie. Le despote parviendra à supprimer les pouvoirs des Rangers. Il prend même le dessus sur Zedd et Rita. Mais les Rangers parviendront à acquérir de nouveaux pouvoirs et de nouveaux Zords et vaincront finalement Ooze.

P

Adam Park 
Interprété par Johnny Yong Bosch dans Mighty Morphin, dans Zeo, Turbo et Opération Overdrive et dans les films Power Rangers, le film et Power Rangers Turbo, le film
 noir (PRMM S2-3)   vert (Zeo/Turbo)

Il remplace le premier Ranger noir Zack Taylor lorsque ce dernier part en Suisse. Zack lui confie les pouvoirs du Mastodon, le Mastodon Dinozord en Lion Tonerrezord. Plus tard, Adam perd ses pouvoirs avec ses amis dans la saison 3 car Rito Revolto, le frère de Rita Repulsa, détruit leurs sorts et même leurs pouvoirs. Ils doivent se rendre chez Ninjor, le guerrier robot ninja et créateur des médaillons. Ninjor qui leur donnent les pouvoirs du Ninjazord Grenouille et le médaillon du Grenouille Ninja.

Adam reçoit ensuite les pouvoirs du Zeo Ranger vert et le Zeo Zorc IV du taureau, puis ceux du Turbo Ranger vert avec son Thunder Zord Turbo.

Q

R

Randall Chase 

Power ranger Dino Charge noir au super Dino charge noir.

Rita Repulsa 
Interprétée par Machiko Soga (1993–1994), puis par Carla Perez (1994–98). Elle apparait dans Mighty Morphin, Alien Rangers, Zeo, Dans l'espace, Force mystique, Power Rangers : Opération Overdrive. Dans le film de 2017, le rôle est repris par Elizabeth Banks

Rita est la pire ennemi des Power Rangers. Autrefois enfermée, elle est libérée par accident de sa prison sur la Lune. Avec l'aide de Goldar, elle tente à tout prix de détruire Zordon et ses Rangers. Le seigneur Zedd, non satisfait, la jette dans une poubelle spatiale. Elle est récupérée sur Terre par Bulk et Skull. Elle reviendra finalement dans sa base et épousera le seigneur Zedd.

Dans power rangers zeo, elle et les siens sont des rivaux de l'Empire des Machines.

Dans power rangers turbo, elle est amie puis rivale avec divatox.

Dans power rangers dans l'espace elle est redevenue humaine par la vague d'Energie de zordon.

Dans Force mystique, elle devient la Mère Mystique, la maîtresse de toutes les bonnes magies. Elle affronte le maléfique Maitre Suprême, un être maléfique. Elle se transformera en énergie positive indestructible pour éviter son attaque mortelle et continue de veiller sur tous ceux qui se battent pour la magie blanche.

Dans Opération Overdrive, on apprend que Rita et Zedd ont eu un fils, Thrax, qui est finalement détruit par le Chevalier Gardien de la Couronne Aurora.

Rito Revolto 
Interprété par Danny Wayne, doublé en anglais par Bob Papenbrook. Il apparait dès la saison 3 de Mighty Morphin puis dans Zeo.

Il est le frère de Rita Repulsa. Son corps est constitué d'un squelette avec une moitié grisâtre et l'autre aux couleurs militaires. Il rend visite à sa sœur dans sa base lunaire. Il écorche à chaque fois le nom de son beau-frère, le seigneur Zedd, ce qui agace fortement ce dernier. Il sera réduit en poussière hors écran par la vague d'énergie de Zordon.

S

Jason Lee Scott 
Interprété par Austin St. John dans Mighty Morphin, Zeo, Power Rangers Turbo, le film et un épisode Force animale. Dacre Montgomery reprend le rôle le film de 2017.
 Ranger rouge (PRMM S1-2)   Ranger doré (Zeo)

Jason est le tout premier Ranger rouge et le second Ranger doré.

Skull 
Interprété par Paul Schrier dans Mighty Morphin, Zeo, Turbo, Dans l'espace, L'Autre Galaxie, Force animale et Super Samurai et dans les films Power Rangers, le film et Power Rangers Turbo, le film

Eugene « Skull » Skullovitch et son acolyte Farkas « Bulk » Bulkmeier sont deux pitres loubards d'Angel Grove en Californie. Ils aiment mettre la pagaille au lycée Angel Grove High School. Ils sont souvent mis en retenue par le proviseur M. Caplan. Ils tournent souvent autour des Power Rangers, même s'ils ignorent leurs véritables identités. Bulk tente en vain de séduire Kimberly Hart, alors que Skull a un penchant pour Trini Kwan. Bulk et Skull tenteront de découvrir qui sont les Power Rangers. Ils se retrouvent ainsi malgré eux souvent au cœur des affrontements entre les Rangers et les sbires de Rita Repulsa et du seigneur Zedd. Un jour, ils se retrouvent dans un bus en danger face à un Goldar géant.

Alors qu'ils avaient pris une voie plutôt négatives, Bulk et Skull intègrent la Angel Grove Junior Police Force à partir de la saison 3 de Mighty Morphin. Ils y rencontrent le Lieutenant Stone qui les ramène sur le droit chemin. Ernie, le barman, et les Rangers exprimeront leur fierté à propos de cela.

Dans  Zeo, Bulk et Skull se font virer et entraine le lieutenant Stone. Ils formeront alors un trio de détectives. Malgré leur licence en poche, Bulk et Skull ont l'impression de ne servir à rien et décide de partir pour la France où une réelle mission leur est confiée.

Dans Turbo, Bulk et Skull se voient offrir la chance de rejoindre à nouveau les forces de police avec le lieutenant Stone. Malheureusement cela est rendu impossible par leur rencontre imprévue avec Elgar, un serviteur de Divatox, qui les transforme en chimpanzés. Ils retrouveront leur forme humaine dans les épisodes 16 et 17 mais deviendront invisibles. Ils redeviendront normaux dans l'épisode 20.

Dans Power Rangers : Dans l'espace, Bulk et Skull ne sont cependant pas revenus dans la police et sont maintenant devenus sans vraiment le vouloir les assistants du professeur Phenomenus. Ensemble, ils cherchent des traces de vie des extra-terrestre sur Terre. Ce sont eux qui mèneront la charge des habitants d'Angel Grove contre les Piranhatrons et les Quantrons pour aider les 6 Rangers de l'Espace.

Dans L'Autre Galaxie, Bulk et le professeur Phenomenus prennent place dans le bio-dôme de la station Terra Venture pour un voyage interstellaire afin de trouver un nouveau monde habitable pour les humains. Skull, de son côté, ne s'est pas réveillé à temps et n'a pas pu partir. Il ne sera pas du voyage.

Dans Power Rangers : Samurai, Bulk se considère comme un Samouraï et veut former Spike, le fils de Skull dont il est le tuteur en l'absence de son père. Dans Power Rangers : Super Samurai, Bulk poursuit l'entraînement de samouraï de Spike, Skull apparaît finalement dans le dernier épisode où il retrouve son fils et son meilleur ami. Il arrive en voiture et repart avec son fils et tous deux disent au revoir à Bulk.

Lieutenant Jerome Stone 
Interprété par Gregg Bullock dans Mighty Morphin, Zeo, Power Rangers Turbo, le film et Turbo

Il est le supérieur de Bulk et Skull lors de leur arrivée au sein de la police d'Angel Grove.

T

Zachary « Zack » Taylor 
Interprété par Walter Emanuel Jones dans Mighty Morphin. Dans le reboot cinématographique Power Rangers (2017), le rôle est repris par l'actrice Ludi Lin.
 Ranger noir

Zack est le premier à endosser le costume du Ranger noir. Il tire alors sa force du Mastodonte. Il quittera ensuite l'équipe, pour se rendre en Suisse, avec Trini et Jason. Il sera remplacé au sein des Rangers par Adam Park.

U 
Unidoom : un monstre de power rangers jungle fury. Il est détruit par les 3 esprits de Rangers (Requin, Chauve-Souris et Éléphant).

V 
Vasquez : une alliée de power rangers RPM

W 
Mia Watanabe : la ranger rose samurai dans power ranger samouraï

X 
Xandred : l'antagoniste de power rangers samouraï et super samouraï. Il sera détruit par les Rangers Samouraï à la fin de super samouraï.

Y 
Yetiki : un monstre de Mighty Morphin Alien Rangers et Power Rangers Zeo

Z

Seigneur Zedd 

Il est le second dirigeant, après avoir chassé Rita. Cette dernière revient cependant : à l'aide d'une potion, elle le tient sous son emprise et devient sa compagne. Voir Mighty Morphin Power Rangers.

Zedd est haineux contre l'Empire des Machines dans Power Rangers Zeo car le Roi Mondo est un de ses rivaux. Il sera changé en humain avec Rita dans Power Rangers dans l'Espace.

Dans Power Rangers Beast Morphers, Scrozzle propose de ressusciter Zedd pour agrandir l'équipe d'Evox (dont le vrai nom est le Virus Venjix de Power Rangers RPM). Mais finalement, il y renoncera quand Robo-Roxy lui montrera ce que Zedd a fait au Roi Mondo et à sa famille, elle ajoutera que Zedd pourrait trahir Evox s'il en a l'occasion, même Evox considère Zedd comme un rival, enfin même Sledge (Power Dino Charge et Dino Supercharge) ajoutera qu'il ne veut pas de lui dans son équipe.

Lord Zedd sera finalement ressuscité dans Power Rangers Dino Fury par le sorcier Reaghoul dans sa forme la plus maléfique, (c'est-à-dire avant la potion d'amour de Rita et son mariage avec elle), mais il sera manipulé par ce dernier avec l'aide d'un collier d'obéissance. Du moins pendant un temps, jusqu'à ce qu'Ollie le Ranger Bleu le libère en détruisant son collier. Pour se venger, Zedd tentera de détruire Reaghoul mais ce dernier s'enfuira (il sera détruit plus tard par Zayto le Ranger Rouge). Zedd affrontera 5 des Rangers Dino Fury mais sera obligé de se replier car sans son sceptre il ne possède pas ses pleins pouvoirs. Il jure de revenir une fois qu'il l’aura retrouvé et de détruire la Terre.

Zedd revient dans la saison 2 de Dino Fury. Il organise une évasion massive des Prisons de Grille Battleforce et envoie Lothorn, le neveu de Lokar, combattre les Rangers Dino Fury. Ces derniers réussiront à détruire Lothorn et les Rangers Beast Morphers recaptureront les autres monstres évadés à l'exception de Scrozzle. Zedd remportera malgré tout la victoire et poursuivra son mystérieux plan. Il retournera dans la Zone 62 avec Scrozzle et Sizzurai, l'un de ses nouveaux généraux. Scrozzle rapportera à Zedd son sceptre qui était dans la Dimension de Cristal et construira pour Zedd de nouveaux généraux après que ce dernier ait conclu une "alliance" avec le Roi et la Reine du Néant, le Roi du Néant lui révélant qu'il a conservé les données de ses généraux vaincus. Zedd réussira à découvrir la localisation de Rafkon et révélera qu'il compte utiliser le générateur de Sporix pour créer sa propre armée de Sporix et conquérir l'univers. Mais les Rangers Dino Fury détruiront ses généraux à l'exception de Scrozzle qui réussira à s'enfuir et Nulleye qui sera détruit peu après. La Maîtresse de la Transformation, Légendaire Verte affrontera Zedd et avec l'aide du Ranger Doré se sacrifiera pour l'emprisonner avec elle dans un cristal et détruire le générateur de Sporix. Après la victoire finale des rangers contre les Sporix et la purification du Roi et de la Reine du Néant, Zedd réussira à s'enfuir de sa prison par des moyens inconnus.

Il reviendra dans la saison suivante Cosmic Fury.

Zordon 

Interprété par David Fielding et doublé en anglais par Robert L. Manahan, il apparait dès la première saison Power Rangers : Mighty Morphin. Dans le reboot cinématographique Power Rangers (2017), le rôle est repris par Bryan Cranston.

 ans auparavant, Zordon affronte sa « nemesis » Rita Repulsa sur Terre. Il est alors bloqué dans une boucle temporelle alors que Rita est enfermée profondément sur la Lune. Avec l'aide de son robot assistant Alpha 5, Zordon crée un Centre de Commande aux abords de la ville d'Angel Grove en Californie. Zordon y demeure dans un tube en verre transparent. Lorsque Rita Repulsa est accidentellement libérée, Zordon recrute cinq lycéens d'Angel Grove (Jason Lee Scott, Zack Taylor, Kimberly Hart, Trini Kwan et Billy Cranston) pour former les Power Rangers. Il leur donne des transmutateurs qui leur offrent leurs armures ainsi que leurs Zords, des robots métalliques inspirés d'animaux préhistoriques. Mais à la fin de Mighty Morphin, Rita s'est alliée t mariée à son maître Lord Zedd, puis Goldar et Rito Revolto, le frère de Rita, font exploser le Centre de Commandes en y posant une bombe.

Dans Zeo, tout est reconstruit grâce aux pouvoirs de Zordon, qui utilise le cristal Zeo pour donner des pouvoirs à cinq des six Rangers déchus.

Dans Power Rangers : Turbo, Zordon et Alpha découvrent qu’un trou noir s’est formé dans l’espace. Il offre à Zordon la possibilité d'enfin rentrer sur sa planète natale, Eltar. Il demande de l'aide à Lerigot pour réussir ce voyage. Il s'y rend accompagné d’Alpha 5, après avoir fait ses adieux aux Rangers. Avant son départ, Zordon s'est assuré d’être bien remplacé : il a confié à Dimitria, une femme médium, et à Alpha 6 le soin d’assister les Rangers dans leur lutte contre Divatox. Zordon reviendra cependant faire un bref passage sur Terre pour assister à la passation de pouvoir entre Tommy, Adam, Tanya et Kat au profit de T. J., Carlos, Cassie et Ashley. Sa planète sera attaquée à la fin de Turbo, Alpha 5 sera détruit hors écran et Zordon sera capturé.

Dans Power Rangers : Dans l'espace, il est montré comme prisonnier de Dark Specter empereur du Mal et chef de l'Alliance des Forces du Mal. Le projet de Dark Specter est de vider Zordon de ses pouvoirs en utilisant sa lave et ainsi il mourra. Il ne participera pas à la formation de l’équipe des Rangers de l'espace. C'est Andros le Ranger Rouge de l'Espace qui formera une nouvelle équipe avec 4 des cinq Rangers Turbo déchus. Il sera tué à contrecœur par Andros pour sauver l'Univers, libérant une vague d'énergie qui réduit L'Alliance des Forces du Mal en poussière : la grande majorité des méchants est transformée en sable, seuls Rita, Zedd, Divatox et Astronema sont épargnés et purifiés.

Dans le film de 2017, Zordon est le Ranger rouge préhistorique. Lui et les Power Rangers sont trahis par Rita Repulsa, le Ranger vert. Pour protéger les médaillons, il ordonne au robot Alpha 5 de tout détruire. Cette explosion tue Zordon et les dinosaures et enferme Rita au plus profond de l'océan. Des millénaires plus tard, cinq jeunes gens découvrent par hasard les médaillons dans une mine. Ils en prennent chacun un : rouge pour Jason, rose pour Kimberly, jaune pour Trini, bleu pour Billy et noir pour Zack. Cela les mène ensuite au cœur d'un immense vaisseau spatial. Ils y font la connaissance d'Alpha 5 et surtout de Zordon, qui ne peut désormais apparaître seulement sur un écran holographique. Après un entraînement laborieux, Zordon parvient à les transformer en Rangers. Dans la lutte contre Rita, le Ranger bleu Billy Cranston sera tué. Zordon se sacrifie et utilise le cristal Zeo pour le ramener à la vie, rendant ainsi impossible son retour physique.

Notes et références